Oberliga 2018/19 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 2018/19
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 2018/19
 Fußball-Oberliga Hamburg 2018/19
 Fußball-Oberliga Niedersachsen 2018/19
 Fußball-Oberliga Nordost 2018/19
 Fußball-Oberliga Niederrhein 2018/19
 Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2018/19
 Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein 2018/19
 Fußball-Oberliga Westfalen 2018/19
 Eishockey-Oberliga 2018/19
 Handball-Oberliga Hamburg - Schleswig-Holstein 2018/19

Siehe auch:

 Fußball-Mittelrheinliga 2018/19